Пуерта дел Салто има више значења:

 Пуерта дел Салто, Ла Пуерта (Куизео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерта дел Салто (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику